Феррер (, ) — прізвище англійського та каталонського походження а також топонім.

Прізвище 
 Альберт Феррер (1970) — іспанський футболіст, що грав на позиції захисника, футбольний тренер
 Давид Феррер (1982) — іспанський тенісист
 Лоренсо Серра Феррер (1953) — іспанський футбольний тренер
 Лупіта Феррер (1947) — венесуельська акторка
 Мел Феррер (1917—2008) — американський актор, кінорежисер і продюсер
 Мігель Анхель Феррер (1978), відомий за прізвиськом Міста — іспанський футболіст
 Мігель Феррер (1955—2017) — американський актор
 Хосе Феррер (1912—1992) — американський актор з Пуерто-Рико, режисер
 Хосе Фіґуерес Феррер — тричі президент Коста-Рики

Топонім

Феррер — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї

Сот-де-Феррер — муніципалітет у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон

Ферер — громада в кантоні Во

Див. також 
 Ферреро

Іспанські прізвища
Англійські прізвища